Giant Squidward (Calamardo gigante tanto en España como Hispanoamérica) es un episodio de la sexta temporada de la serie de dibujos animados estadounidense Bob Esponja.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008